2. Zagrebačka liga je bila liga 6. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1974./75. 
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bla "Sava" iz Zagreba.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez

Izvori 
 nk-maksimir.hr, NK "Maksimir" - 2. Zagrebačka liga 1974./75. , pristupljeno 6. travnja 2018.  

1974-75
1974-75 Zagreb
Zagreb-2